Селти — эфиосемитский язык, на котором говорят в Эфиопии. Распространён в области Народностей Южной Эфиопии (зона Сыльти). По данным 2007 года было около 935 тыс. носителей языка. В начальной школе является языком обучения, в старших классах преподаётся как предмет.

Используется письменность на эфиопской графической основе:

Примечания 

Языки Эфиопии
Эфиосемитские языки